Захарычев — фамилия. Известные носители:

 Захарычев, Григорий Никитич (1906—1951) — советский государственный и военный деятель.
 Захарычев, Юрий Юрьевич (род. 1971) — украинский политик и управляющий. Глава Деснянского района Киева.